Der Skisprung-Grand-Prix 2016 (offizielle Bezeichnung: FIS Ski Jumping Grand Prix 2016) war eine vom Weltskiverband FIS für den Zeitraum zwischen dem 15. Juli und dem 2. Oktober 2016 bei den Männern und für den Zeitraum zwischen dem 15. Juli bis zum 18. September 2016 bei den Frauen ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Grand-Prix umfasste bei den Männern zwölf Einzel- und einen Teamwettbewerbe, von denen sieben Wettbewerbe in Europa und sechs Wettbewerbe in Asien stattfanden, sowie bei den Frauen vier in Asien und einer in Europa stattfindende Einzelwettbewerbe.

Ergebnisse und Wertungen Männer 

Am 3. Oktober 2015 wurde von der FIS der vorläufige Kalender für den Grand Prix veröffentlicht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Grand Prix fand ein Springen während der Olympischen Spiele statt. Betroffen war der Einzelwettbewerb am 6. August im schweizerischen Einsiedeln.

Austragungsorte und Springen

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springer aus 18 Nationen am Grand Prix der Männer teil.

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Ergebnisse und Wertungen Frauen 

Am 3. Oktober 2015 wurde von der FIS der vorläufige Kalender für den Grand Prix veröffentlicht.

Austragungsorte und Springen

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springerinnen aus 16 Nationen am Grand Prix der Frauen teil.

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2016/17
 Skisprung-Continental-Cup 2016/17

Weblinks 

Grand-Prix Männer
 

Grand-Prix Frauen

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2016